Cokin — торговая марка, принадлежащая японской группе производителей Kenko Tokina Co., Ltd. Под этой маркой производятся объективы, светофильтры и другие аксессуары для фото- и видеотехники.

Cokin Creative Suite 

Cokin широко известна своей универсальной системой светофильтров Cokin Creative Suite. Эту систему изобрёл французский фотограф Жан Кокин в середине XX века. Cokin Creative Suite состоит из трёх основных компонентов:
 переходное кольцо (адаптер);
 держатель светофильтров;
 светофильтр, как правило прямоугольной формы.
Благодаря такой конструкции система легко адаптируется под широкий класс объективов простой заменой переходного кольца. Существует 4 типоразмера систем:
 A-series (размер S) - диаметр адаптеров 36-62 мм, размер фильтров 67×67 мм
 P-series (размер M) - диаметр адаптеров 48-82 мм, размер фильтров 84×84 мм
 Z-PRO-series (размер L) - диаметр адаптеров 52-96 мм, размер фильтров 100×100 мм (100×150 мм для градиентных фильтров)
 X-PRO-series (размер XL) - диаметр адаптеров 62-112 мм, размер фильтров 170×130 мм

Ссылки 
 Официальный сайт Cokin  
 Cafe Cokin: неофициальный сайт Cokin

Производители фототехники